Detta är en lista över länder efter IPv4-adressfördelning. Den omfattar 252 områden, inklusive alla medlemsstater i Förenta nationerna, samt Heliga stolen, Kosovo och Taiwan.

Det finns 232 (över 4 miljarder) IP-adresser i IPv4-protokollet. Av dessa är nästan 600 miljoner reserverade och kan inte användas för allmän routing. Resten är tilldelade länder av Internet Assigned Numbers Authority (IANA) och Regional Internet Registry (RIR).

Karta

Källor 

IP-adresser
IPv4-adressfördelning